Valverde del Majano kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Valverde del Majano (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Valverde del Majano (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar